Loire (departement), een departement in Frankrijk
Loire (rivier), een rivier in Frankrijk
Loiredal, een wijngebied in Frankrijk
Loire-Atlantique, een Frans departement
Haute-Loire, een Frans departement
Loire-les-Marais, een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime
Loire-sur-Rhône, een gemeente in het Franse departement Rhône
Loiré, een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
Loire Aviation, een voormalige fabrikant van vliegtuigen